Ва́льдхаузен () — ярмарочная коммуна () в Австрии, в федеральной земле Нижняя Австрия.

Входит в состав округа Цветль. . Официальный код — 32529.

Население

Политическая ситуация 
Бургомистр коммуны — Франц Хойслер (АНП) по результатам выборов 2005 года.

Совет представителей коммуны () состоит из 19 мест.

 АНП занимает 15 мест.
 СДПА занимает 4 места.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница  

Общины Нижней Австрии